

Cinema 
To the Death – cortometraggio del 1915 diretto da Ulysses Davis
To the Death – film del 1917 diretto da Burton L. King
 Fino alla morte (To the Death) – film del 1993 diretto da Darrell Roodt

Letteratura 
 Fino alla morte (To the Death) – romanzo di Patrick Robinson del 2009

Musica 
 To the Death  – traccia dell'album Rrröööaaarrr dei Voivod del 1986
 To the Death  – traccia dell'album Neffa & i messaggeri della dopa di Neffa del 1996
 To the Death  – album dei M.O.P. del 1994
 To the Death (Under the King)   – traccia dell'album Ravishing Grimness dei Darkthrone del 1999
 To the Death  – album degli Earth Crisis del 2009

Televisione 
 Fino alla morte (To the Death) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Deep Space Nine